Младен Крстевски (Кратово, 25. август 1953) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1975. || Волсебното самарце ТВ серија || /
|-
| 1975. || Патот кон иднината ТВ серија || /
|-
| 1977. || Пресуда || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Време, води || /
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ || Иле
|-
| 1982. || Јужна стаза || /
|-
| 1984. || -{Меmеd My Hawk}- || Солдиер
|-
| 1985. || Од жад грб ТВ филм || /
|-
| 1985. || Јазол || /
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || Градимир
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || /
|-
| 1987. || Хај-Фај || /
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Цуре
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ филм || /
|-
| 1989. || Сеобе || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Цуре
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1991. || Тетовирање || Шиптар
|-
| 1988 1992. || Тврдокорни ТВ серија || Скршениот / Емисин
|-
| 1993. || Еурека (ТВ серија)|| Талес од Милет
|-
| 1993. || Светло сиво || Крстозбордзијата (сегмент "Птицата Урубу и Девица")
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Јордан Хаџи Константинов Дзинот
|-
| 1994. || Пре кише || Трифун
|-
| 1994. || Проколнати ТВ филм || Калински
|-
| 1995. || Заборавени ТВ филм || Ангеле
|-
| 1997. || Џипси меџик ||
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век || /
|-
| 1998. || На Балканот не се пие чај ТВ филм || /
|-
| 1999. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2000-2001. || Светот има осум страни ТВ серија || 
|-
| 2000-2001. || Во светот на бајките ТВ серија ||
|-
| 2001. || Одмазда || /
|-
| 2001. || Прашина || Мирко
|-
| 2003. || Последниот фалцер ТВ филм || Панцир
|-
| 2004. || Ундер ТВ филм || Бојан
|-
| 2005. || Крчма на патот кон Европа ТВ филм || Содо
|-
| 2007. || Јас сум од Титов Велес ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2011. || Македонски стари приказни ТВ серија || /
|-
| 2013. || Старо купујем || Тацо
|-
| 2014. || Последниот Македонски пророк ||
|-
| 2014. || До балчака || Орацот
|-
| 2014-2017. || Македонски народни приказни ||
|-
| 2015. || Бела ноќ || Димо 
|-
| 2016. || Болка на душата || Доктор
|-
| 2018. || Ругање са Христом || Вани
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те▲<div id="2020">
|-
| 2020-2022. || Македонски народни приказни ||
|-
| 2021. || Кино љубов ||
|-
| 2022. || Кајмак ||
|-
| 2022-2023. || Бистра вода || Милан
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1953.
Македонски глумци
Југословенски глумци